Илава — город:

 Илава — город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Илавский повят
 Илава — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Илавский повят, Варминско-Мазурское воеводство
 Илава — город в западной Словакии
 Илава — район Тренчинского края Словакии